Ralph Assheton (ok. 1605–1680) – brytyjski polityk i arystokrata, 2. baronet Lever
 Ralph Assheton (1652–1716) – brytyjski polityk i arystokrata, 2. baronet Middleton
 Ralph Cokayne Assheton (1860–1955) – brytyjski polityk i arystokrata, pierwszy baronet
 Ralph Assheton (1901–1984) – brytyjski polityk i arystokrata, 1. baron Clitheroe
 Ralph Assheton (ur. 1929) – brytyjski polityk i arystokrata, 2. baron Clitheroe